Glavan este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:
 Boris Glavan (1920–1943), partizan sovietic moldovean din Al Doilea Război Mondial
 Ruxanda Glavan (n. 1980), politiciană moldoveană, ministru
 Laura Glavan (n. 1990), actriță română

Vezi și
 Glăvan